Штјефановце могу бити:

 Штјефановце (Вранов на Топлој), насељено мјесто у округу Вранов на Топлој, Прешовски крај, Словачка Република
 Штјефановце (Прешов), насељено мјесто у округу Прешов, Прешовски крај, Словачка Република